Andrea Boattini a découvert plusieurs comètes, qui portent en conséquence son nom :
 340P/Boattini = P/2008 T1 = Boattini 2
 387P/Boattini = Boattini 3
 C/2007 W1 (Boattini)
 
  = Boattini 1
 
 P/2009 B1 (Boattini) = Boattini 4
 C/2009 P2 (Boattini)
 P/2009 Q4 (Boattini) = Boattini 5
 
 C/2010 F1 (Boattini)
 C/2010 G1 (Boattini)
 C/2010 J1 (Boattini)
 P/2010 U1 (Boattini) = Boattini 6
 C/2010 U3 (Boattini)
 
 P/2011 V1 (Boattini) = Boattini 7
 P/2011 Y2 (Boattini) = Boattini 8
 
 C/2013 F1 (Boattini)
 C/2013 H2 (Boattini)
 C/2013 J5 (Boattini)
 C/2013 V1 (Boattini)
Il a aussi co-découvert plusieurs comètes :
 206P/Barnard-Boattini, initialement P/2008 T3 (Boattini) avant son identification à D/1892 (Barnard) = Barnard 3